Werner Scholem (1895-1940), militant ;
 Gershom Scholem (1897-1982), historien et philosophe.

Patronyme juif